Severovzhodna divizija je lahko:

Severovzhodna divizija (NBA)
Severovzhodna divizija (NHL)